Перемча — река в Сафоновском районе Смоленской области России. Правый приток Днепра.

Длина 27 км. Исток — восточней деревни Следнево Сафоновского района между автодорогой  и железной дорогой Москва—Минск. Течёт на юг. Устье — южнее деревни Войновщина. Недалеко от устья создан рыбопитомник. На берегах реки расположены деревни: Следнево, Холм, Лучки, Плоское, Пушкино, Быково, Гущино, Войновщина.

Источники 
 Постановление Главы администрации Смоленской области от 3 апреля 1997 г. N 151 О водоохранных зонах водных объектов.

Притоки Днепра
Реки Сафоновского района